Droga krajowa B52 – droga krajowa we wschodniej Austrii
 Droga krajowa B52 – niemiecka droga krajowa przebiegająca  północnego zachodu na  południowy wschód od skrzyżowania z autostradą A64 koło Trewiru do węzła Reinsfeld na autostradzie A1 w Nadrenii-Palatynacie